Newry (Maine)
 Newry (Pennsilvània)
 Newry City F.C., club de futbol nord-irlandès de la ciutat de Newry
 Newry (Irlanda)